Зарринде́шт () — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс. Административный центр — город Хаджиабад.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Изадхваст (بخش ایزدخواست)
Население области на 2006 год составляло 60 444 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Фарса